Scharfenberg steht für:

Ortschaften:
 Scharfenberg (Brilon), Stadtteil von Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Scharfenberg (Hattingen), Stadtteil von Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scharfenberg (Klipphausen), Ortsteil der Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen 
 Scharfenberg (Ostheim), Stadtteil von Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Scharfenberg (Wittstock/Dosse), Wohnplatz von Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Scharfenberg, deutscher Name von Ostra Góra, Powiat Kłodzki, Polen

Berge, Erhebungen, Höhenzüge (sortiert nach Höhe):
 Scharfenberg (Antarktika) (), Nunatak der Eisenhower Range im Viktorialand, Antarktika
 Scharfenberg (Ruhla) (396,1 m), im Thüringer Wald in Thal (Ruhla), Wartburgkreis, Thüringen
 Scharfenberg (Ellenser Wald) (342,0 m), im Ellenser Wald bei Hilwartshausen (Dassel), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Scharfenberg (Höhenzug) (293,4 m), im Lipper Bergland bei Emmerthal, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Scharfenberg (Pleiser Hügelland) (233,0 m), im Pleiser Hügelland bei Thomasberg (Königswinter), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Burgen, Burgruinen, Burgställe und Schlösser:
 Burg Scharfenberg (Brilon), in Scharfenberg (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Scharfenberg (Pfalz), bei Leinsweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Burg Scharfenberg (Donzdorf), bei Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Burg Scharfenberg, nahe Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schloss Scharfenberg, bei Reppina (Klipphausen), Landkreis Meißen, Sachsen
 Scharfenberg, zeitweiliger Name der Scharfenburg auf dem Scharfenberg in Thal (Ruhla), Wartburgkreis, Thüringen

Insel:
 Scharfenberg (Insel), im Tegeler See in Berlin

Scharfenberg ist der Familienname folgender Personen:
 NN von Scharfenberg (um 1250), Minnesänger 
 Albrecht von Scharfenberg (um 1270), deutscher Dichter
 Christian Scharfenberg (1806–1853), deutscher Mediziner
 Dieter Scharfenberg (1932–2012), deutscher Regisseur, Szenarist und Autor
 Elisabeth Scharfenberg (* 1963), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 Emanuel Scharfenberg (1932–2006), deutscher Bildhauer
 Fabio Scharfenberg (* 1980 als Fabio Reinhardt), deutscher Unternehmer und ehemaliger Politiker
 Georg Ludwig Scharfenberg (1746–1810), deutscher Insektenkundler
 Günther Scharfenberg (1930–2019), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR in der Volksdemokratischen Republik Jemen und im Irak
 Hans-Jürgen Scharfenberg (* 1954), deutscher Politiker (Linke.PDS)
 Heinrich I. von Scharfenberg († 1072), Bischof von Speyer
 Horst Scharfenberg (1919–2006), deutscher Koch und Publizist
 Jan Scharfenberg (* 1994), deutscher Komponist und Filmproduzent
 Joachim Scharfenberg (1927–1996), deutscher Praktischer Theologe und Psychoanalytiker
 Johann Gottfried Scharfenberg (1743–1786), deutscher Hochschullehrer
 Karl von Scharfenberg (1849–1922), Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Karl Scharfenberg (1874–1938), deutscher Ingenieur
 Konrad III. von Scharfenberg (~1165–1224), Bischof von Speyer
 Maria Scharfenberg (* 1952), deutsche Landespolitikerin (B'90/Grüne)
 Robert Scharfenberg (* um 1900; † nach 1958), deutscher Filmarchitekt
 Sonja Voß-Scharfenberg (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Wolfgang von Scharfenberg (1914–2005), deutscher Landwirt und Schafzüchter

Siehe auch:
 Scharfenberger
 Scharfenbergkupplung
 Scharfenburg
 Scharffenberg
 Scharpenberg